Der Hammerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 wurde am 21. und 22. August 1999 im Olympiastadion der spanischen Stadt Sevilla ausgetragen.

Weltmeister wurde der deutsche EM-Dritte von 1998 Karsten Kobs. Der Ungar Zsolt Németh gewann die Silbermedaille. Bronze ging an Wladyslaw Piskunow aus der Ukraine.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
38 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 78,50 m. Ein Athlet übertraf diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den elf nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So reichten schließlich 75,42 m für die Finalteilnahme.

Gruppe A 

21. August 1999, 10:00 Uhr

Gruppe B 

21. August 1999, 12:00 Uhr

Finale 
22. August 1999, 21:45 Uhr

Video 
 Hammer Throw Kobs World Champs 1999, Video veröffentlicht am 1. September 2010 auf youtube.com, abgerufen am 19. Juli 2020

Weblinks 
 7th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 4. Juli 2020
 Men Hammer Throw Athletics VII World Championship 1999 Sevilla (ESP) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 19. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Hammer Throw, Seville 1999, S. 197 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 19. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hammerwurf der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Sevilla